Luton Town FC (celým názvem: Luton Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Luton v nemetropolitním hrabství Bedfordshire. Založen byl v roce 1885. Od sezóny 2019/20 hraje v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou oranžová, bílá, černá a tmavě modrá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kenilworth Road s kapacitou 10 356 diváků.

Získané trofeje 

 EFL Cup ( 1× )
 1987/88
 EFL Trophy ( 1× )
 2008/09

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Finále: 1958/59
 EFL Cup
 Vítěz: 1987/88
 FA Trophy
 Semifinále: 2010/11, 2011/12
 EFL Trophy
 Vítěz: 2008/09

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1896: Southern Football League (Division One)
 1896–1897: United League
 1897–1900: Football League Second Division
 1900–1912: Southern Football League (Division One)
 1912–1914: Southern Football League (Division Two)
 1914–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1937: Football League Third Division South
 1937–1955: Football League Second Division
 1955–1960: Football League First Division
 1960–1963: Football League Second Division
 1963–1965: Football League Third Division
 1965–1968: Football League Fourth Division
 1968–1970: Football League Third Division
 1970–1974: Football League Second Division
 1974–1975: Football League First Division
 1975–1982: Football League Second Division
 1982–1996: Football League First Division
 1996–2001: Football League Second Division
 2001–2002: Football League Third Division
 2002–2004: Football League Second Division
 2004–2005: Football League One
 2005–2007: Football League Championship
 2007–2008: Football League One
 2008–2009: Football League Two
 2009–2014: Conference Premier
 2014–2016: Football League Two
 2016–2018: English Football League Two
 2018–2019: English Football League One
 2019– : Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Čeští hráči v klubu 
Seznam českých hráčů, kteří působili v klubu Luton Town FC:
  Pavel Besta
  Marek Štěch

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1885
Luton